Лас Анас има више значења:

 Лас Анас (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Анас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику